В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Пенсильвания.

Пенсильвания
Списки:Пенсильвания